pastwisko

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 42, w tym 5 podstawowych
 Pastwiska – część miasta Cieszyn
 Pastwiska – część miasta Grudziądz
 Pastwiska – część miasta Krasnobród
 Pastwiska – część miasta Nowy Sącz
 Pastwiska – część miasta Skarżysko-Kamienna
 Pastwiska – część miasta Starachowice
 Pastwiska – część miasta Ustroń